Уайтхейвен, , буквально «белый порт» — топоним британского происхождения.

 Уайтхейвен — город в Великобритании (Англия, Камбрия)
 Уайтхейвен — район г. Оттава, Канада
 Уайтхейвен — город в штате Мэриленд, США